Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Sud de France 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Februar 2014 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF, 101 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Pérols